Aaron Ashmore (1979 - ), un acteur canadien
 Frank Ashmore (1945 - ), un acteur américain
 George Ashmore (1898 - 1973), un footballeur anglais
 Gerry Ashmore (1936 - 2021), un pilote automobile britannique
 Shawn Ashmore (1979 - ), un acteur canadien

Toponymes 
 Ashmore, un village de l'Illinois, aux États-Unis.
 Ashmore Township, un township de l'Illinois.
 Ashmore une banlieue de la cité d’Hamilton dans l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Voir aussi 
 Îles Ashmore-et-Cartier